The Price of Art – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
The Price of Art – cortometraggio del 2009 diretto da Charlie Spickler